Canandaigua ist der Name folgender geographischer Objekte im Ontario County im US-amerikanischen Bundesstaat New York:

 Canandaigua (City), New York
 Canandaigua (Town), New York, umgibt die gleichnamige Stadt von Ost über Nord nach West
 Canandaigua Lake, See im US-Bundesstaat New York

Canandaigua kommt von dem Seneca-Wort  Kanandarque und bedeutet „Ausgesuchter Ort“.